Mangin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole Mangin (1788–1855), französischer General
 Arthur Mangin (1824–1887), französischer Publizist
 Charles Mangin (1866–1925), französischer General im Ersten Weltkrieg
 Clément Cyriaque de Mangin (1570–1642), französischer Mathematiker
 David Mangin (* 1949), französischer Architekt und Stadtplaner
 François Ignace Mangin (1742–1809), französischer Architekt
 Léon Mangin (1822–1882), französischer General
 Léon-Ignace Mangin (1857–1900), französischer Jesuit, von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen
 Louis Mangin (1852–1937), französischer Botaniker und Mykologe
 Nicole Girard-Mangin (1878–1919), französische Ärztin
 Serge Mangin (* 1947), in Deutschland lebender Bildhauer und Autor
 Stanislas Mangin (1917–1986), französischer Militärberater, Résistance-Kämpfer und Staatsrat, Sohn von Charles Mangin

Siehe auch:
 Manginspiegel
 Mount Mangin, ein nach Louis Mangin benannter Berg auf der Adelaide-Insel in der Antarktis
 Magnin
 Mengin
 Mongin